RTL II – węgierski kanał telewizyjny, należący do nadawcy RTL Group. Został uruchomiony w 2012 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona kanału 

Węgierskie stacje telewizyjne
Węgierskojęzyczne stacje telewizyjne